Alexander Fuller-Acland-Hood ist der Name folgender Personen:

* Alexander Fuller-Acland-Hood, 3. Baronet (1819–1892), britischer Baron
 Alexander Fuller-Acland-Hood, 4. Baronet (1853–1917) (1911 zum Baron St. Audries erhoben), britischer Baron
 Alexander Fuller-Acland-Hood, 1. Baron St. Audries (1853–1917), britischer Baron
 Alexander Fuller-Acland-Hood, 2. Baron St. Audries (1893–1971), britischer Baron